Geografia:
Muntanyes:
Les Agulles (el Pont d'Armentera): muntanya situada al municipi del Pont d'Armentera (Alt Camp)
Les Agulles (Montserrat): zona del massís de Montserrat
Les Agulles (la Vall d'en Bas): muntanya situada al municipi de la Vall d'en Bas (Garrotxa)

Vegeu també 
 Les Agulles del Petintó: muntanya situada al municipi d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)